Рыскино — название населённых пунктов в России:
 Рыскино — село в Ковылкинском районе Республики Мордовии;
 Рыскино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

См. также 

 Шадымо-Рыскино